Papá tiene una placa nueva, llamado Poppa's Got a Brand New Badge en la versión original, es el último episodio perteneciente a la decimotercera temporada de la serie animada Los Simpson, emitido originalmente el 22 de mayo de 2002. El episodio fue escrito por Dana Gould y dirigido por Pete Michels.

Sinopsis 
Todo comienza cuando, una vez más, Springfield se encuentra en una masiva ola de calor. En todos los edificios de departamentos se habían instalado equipos de aire acondicionado. Sin embargo, esto precisaba mucha energía, proveniente de la Planta Nuclear de Springfield. A pesar de las medidas de seguridad tomadas por el Sr. Burns (como la de cortar la electricidad en el orfanato), la energía había llegado al límite. En su casa, sin aire acondicionado, los Simpson habían tenido que reunirse alrededor de un viejo ventilador. Homer decide llevar un "toque invernal" enchufando un Santa Claus bailarín. Sin embargo, esta nueva utilización de electricidad causa una sobrecarga en la Planta, y provoca un apagón en toda la ciudad. Esto provoca una ola de saqueos y robos, y la policía se ve incapaz de detener los crímenes.

Al día siguiente, Springfield había sido devastado por el crimen. El alcalde Joe Quimby decide ponerse en movimiento formando un Escuadrón de Policías. En la casa de los Simpson, alguien había robado la colección de Lisa de muñecas Stacy Malibu. Homer decide ponerse a buscarla. Lo hace, y, pronto, evita un robo en el Kwik-E-Mart de Apu lanzando salsa de nachos al delincuente. Al hacerlo, descubre que la idea de combinar su gusto por ayudar y lastimar a la gente le gusta. Más tarde, forma su propia compañía de seguridad, llamada "SpringShield" (SuperEscudo en Hispanoamérica). A pesar de que sólo estaba formada por Homer, Lenny, y Carl, resulta más eficiente y exitosa que la Policía de Springfield. Cuando Quimby ve al jefe Wiggum tratando de dispararle a una piñata con su escopeta, furioso lo despide y convierte a Homer en el nuevo jefe de la policía. 

Luego de detener una de las operaciones de Fat Tony, Homer prácticamente anula el crimen de Springfield. Sin embargo, Tony el Gordo escapa de la cárcel y vocifera que matará a Homer si no se va de la ciudad. Homer no logra conseguir protección de los ciudadanos a los que había protegido (sólo Ned Flanders se ofrece a ayudarlo, pero Homer ignora su oferta) y Lenny y Carl se encierran a sí mismo en una celda de la cárcel. Como Homer no se va, Tony el Gordo llega hacia él con algunos hombres de su grupo de mafia. Cuando estaban a punto de matar a Homer, alguien le dispara a los maleantes y los hiere. A salvo, Homer hace que Wiggum vuelva a ser el jefe de la policía. Cuando Marge le agradece por haber salvado a Homer, Wiggum dice que él había perdido su arma, su placa y que casi había perdido su patrulla. Sin que nadie lo sepa, la persona que había salvado a Homer era Maggie, quien había disparado desde la ventana de su cuarto con una escopeta.

Referencias culturales 
El título del episodio es una referencia a la canción de James Brown "Papa's Got a Brand New Bag". Durante el saqueo a Springfield [la canción es summer in the city], la familia Simpson está reunida en la azotea de su casa. En ese momento, se puede ver a Otto Mann pasar por la calle llevando consigo como botín del saqueo el Guernica de Picasso. El prisionero que libera Homer tiene el mismo nombre que el prisionero que libera Guybrush Threepwood, personaje principal del videojuego Monkey Island. En otra escena, en la iglesia de Springfield, Homer intenta reclutar compañeros para su compañía de seguridad, es una referencia a la película western de 1952 "High Noon". La escena en la que Tony el gordo va a casa de Homer en su coche está basado en la introducción de la serie Los Soprano, Woke Up This Morning del grupo Alabama 3.
Marge menciona la vez que Maggie hirió a Montgomery Burns, mientras esta finge estar dormida (tras guardar la escopeta en su cuna), esto en referencia a "Who Shot Mr. Burns?", dos capítulos emitidos en 1995. Además Homer menciona todos los empleos que ha tenido hasta ese episodio, como el doblador de "Poochie" (el perro de Itchy & Scratchy que apareció en dos episodios, uno de ellos como cameo), el reemplazante de Waylon Smithers, comisionado de limpieza, entre otros.

Véase también 

 Anexo:Trabajos de Homer Simpson

Referencias

Enlaces externos 
 
 Papa's Got a Brand New Badge en TheSimpsons.com (en inglés)
 Papa's Got a Brand New Badge en TV.com (en inglés)

22
Episodios de televisión de 2002